Okręty US Navy o nazwie USS  "Dewey", pochodzącej od admirała George'a Deweya:
 Pierwszy  był pływającym dokiem, który znajdował się w U.S. Naval Base Subic Bay na Filipinach do zatopienia w 1942.
 Drugi  był niszczycielem typu Farragut (I), który został zwodowany w 1934 i skreślony w 1945.
 Trzeci USS Dewey (DLG-7) był niszczycielem typu Farragut (II), przemianowanym przed zwodowaniem na USS „Luce”
 Czwarty  był niszczycielem typu Farragut (II). Zwodowany w 1958 i skreślony w 1992.
 Piąty  jest niszczycielem typu Arleigh Burke. Wszedł do służby w 2010.

Dewey